Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2012/2013, 66. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 45 sezon Bundesligi, zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel i SG Flensburg-Handewitt, który odbył się 21 sierpnia 2012 w Olympiahalle w Monachium. Drużyna z Kilonii wygrała 29:26. Mistrzowskiego tytułu broni drużyna THW Kiel. W roli beniaminków występują: TUSEM Essen, TSV GWD Minden oraz TV 1893 Neuhausen. Sezon został rozpoczęty 1. kolejką rozgrywek 24 sierpnia 2012, meczem pomiędzy TV Großwallstadt a MT Melsungen, który zakończył się remisem 23:23. Rozgrywki zakończyły się meczami 34. kolejki 8 czerwca 2013. Tytuł po raz kolejny zdobyła drużyna THW Kiel.

Superpuchar Niemiec

Drużyny uczestniczące 
W Bundeslidze Mężczyzn 2012/2013 wystąpiło 18 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn 2013:

Hale sportowe

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Polacy w klubach

Zobacz też 
 Bundesliga

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2012/2013